Воронины (телесериал)
 Воронины (дворянский род)